Ron Johnson peut désigner :
 Ron Johnson (1938-2015), joueur américain de basket-ball ;
  (1947-2018), joueur américain de football américain évoluant au poste de running back ;
 Ron Johnson (1955-), homme politique américain ;
 Ron Johnson (1956-2021), joueur américain de baseball ;
  (1959-), homme d'affaires américain, ancien de chez Apple.

Voir aussi 
 Ron Johnson Records, label musical